6 – cyfra i liczba
 TV6 – polska stacja telewizyjna
 szóstka – oznaczenie zębu przedtrzonowego człowieka
 szóstka – gra bilardowa

 Szóstka – wieś w Polsce położona w województwie lubelskim
 Szóstka w Lotto – trafienie wszystkich typowanych liczb
 Szóstka – karta do gry
 Szóstka – polski serial telewizyjny